Turniej o Srebrny Kask 1988 w sporcie żużlowym - coroczny turniej żużlowy organizowany przez Polski Związek Motorowy. Dwudziesty trzeci finał odbywał się w Ostrowie Wielkopolskim i Opolu. Jarosław Olszewski wygrał dwudniowy turniej.

Wyniki

Pierwszy finał 
 20 sierpnia 1988 r. (sobota), Ostrów Wielkopolski

Drugi finał 
 20 sierpnia 1988 r. (niedziela), Opole

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1988
1988 w sporcie żużlowym
1988 w polskim sporcie